Dilocarcinus är ett släkte av kräftdjur. Dilocarcinus ingår i familjen Trichodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Dilocarcinus